Thelastomatidae är en familj av rundmaskar. Thelastomatidae ingår i ordningen Oxyurida, klassen Secernentea, fylumet rundmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Thelastomatidae 18 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Rundmaskar
Thelastomatidae